Raddow steht für:

 Klein Raddow, ehemaliger deutscher Name von Radowo Małe, Dorf in der Gmina Radowo Małe, Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Groß Raddow, ehemaliger deutscher Name von Radowo Wielkie, Dorf in der Gmina Radowo Małe, Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen